Гельдерн:

 Гельдерн — город в Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия.
 Гельдерн — государство в составе Священной Римской империи.
 Гельдерн — город на западе Королевства Миртана в серии игр «Готика»